Воро́на — фамилия, образовавшееся от древнеславянского дохристианского мужского имени, которое фиксировалось в документах с 1482 года.

 Известные носители 
 
 
 Ворона, Вячеслав Николаевич (1981—2014) — активист Евромайдана, бейсболист.
 Ворона, Екатерина Александровна (род. 1975) — российский художник, скульптор, график.
 Ворона, Иван Демьянович (род. 1930) — начальник Якутского геологического управления Министерства геологии РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Ворона, Константин Константинович (1925—1997) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Ворона, Любовь Кирилловна (род. 1931) — украинский государственный и партийный деятель, заведующая молочнотоварной фермой, Герой Социалистического Труда.
 Ворона, Никита Леонидович (род. 1995) — российский футболист.
 Ворона, Николай Николаевич (1915—1994) — советский обжигальщик на доломитном заводе, Герой Социалистического Труда.
 Ворона, Пётр Васильевич (род. 1967) — украинский государственный деятель, председатель Полтавского областного совета.
 Ворона, Филипп Устинович (Воронина; 1883—1961) — украинский советский деятель, революционер, большевик, участник гражданской войны. См. также 
 
 

 Примечания